«Четырех убийств достаточно, дорогая» () — кинокомедия  года, художественный фильм производства Чехословакии, созданный режиссёром Олдржихом Липским.

Сюжет 

Скромный учитель и автор стихотворений Джордж Камель случайно остаётся признанный серийной убийцей. Он не выясняет недоразумения, потому что увлекательная журналистка Сабрина его удивляется как совершенного преступника. Действительно преследуют Джорджа гангстеры из двух городов. Эти бандиты не избегают убийств, потому что они ищут чек ценности миллиона долларов.

В ролях 
 Любомир Липский — Джордж Камель
 Иржина Богдалова — Сабрина
 Ива Янжурова — Кейт
 Марие Росулкова — Харрингтонова
 Ян Либичек — Брукс
 Франтишек Филиповский — Шеридан
 Йозеф Глиномаз — Гого
 Франтишек Петерка — Оуэнс
 Карел Аугуста — Фредди
 Лубор Токош — бандит Любомир Костелка — Дэвидсон
 Иржи Лир — Джейми
 Зденек Ржегорж — психиатр
 Стелла Зазворкова — Пегги
 Маурер, Виктор — др. Поpтep Карел Эффа — Коварский''
 Мартин Штепанек

Ссылки 
 Фильм на сайте csfd.cz 
 Фильм на сайте kinobox.cz 

Кинокомедии 1970 года
Кинокомедии Чехословакии
Фильмы Олдржиха Липского
Милош Мацоурек
Фильмы киностудии «Баррандов»
Фильмы Чехословакии 1970 года
Детективные фильмы Чехословакии